Žizdra může znamenat:

 Žizdra (řeka) — řeka v Kalužské oblasti v Rusku, levý přítok Oky.
 Žizdra (město) — město v Kalužské oblasti v Rusku